Barcelona é um bairro do município brasileiro de São Caetano do Sul, localizado no estado de São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2000 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres. Possuía  domicílios e o rendimento médio mensal em cada um deles era de R$ 1844,54.

Ver também 
 Lista de bairros de São Caetano do Sul

Ligações externas 
 Prefeitura de São Caetano do Sul
 Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Bairros de São Caetano do Sul